Spillett ist der Nachname der folgenden Personen:

 Peter Spillett (1926–2004), australischer Historiker und Beamter
 Ron Spillett (* 1935), australischer Posaunist
 Simon Spillett (* 1974), britischer Jazzmusiker und -autor